Ванда Лучицкая или Ванда Лучицкая-Меллер, Ванда Меллер (; 2 июля 1907 — 3 июля 1996) — польская актриса театра, кино, радио и телевидения.

Биография 
Ванда Лучицкая родилась 2 июля 1907 г. в Юзефуве Люблинском. Дебютировала в театре в 1932 в Торуне. Актриса театров в Лодзи, Варшаве и Люблине. Выступала в спектаклях «театра телевидения» 1954–1984. Умерла 3 июля 1996 года в городе Констанцин-Езёрна. Похороненная на кладбище «Воинское Повонзки» в Варшаве.

Избранная фильмография 

  — Сигналы / Sygnały
  — В крестьянские руки / W chłopskie ręce
  — Трудная любовь / Trudna miłość
  — Целлюлоза / Celuloza
  — Карьера / Kariera
  — Сокровище капитана Мартенса / Skarb kapitana Martensa
  — Дезертир / Dezerter
  — Муж своей жены / Mąż swojej żony
  — Сегодня ночью погибнет город / Dziś w nocy umrze miasto
  — Прикосновение ночи / Dotknięcie nocy
  — Голос с того света / Głos z tamtego świata
  — Завтра премьера / Jutro premiera
  — Семья Милцареков / Rodzina Milcarków
  — Барбара и Ян / Barbara i Jan (только в 4-й серии)
  — Нелюбимая / Niekochana
  — Ад и небо / Piekło i niebo
  — Домашняя война / Wojna domowa (только в 8-й серии)
  — Беспокойный постоялец / Kłopotliwy gość
  — Капризы Лазаря / Kaprysy Łazarza
  — Стеклянный шар / Szklana kula
  — Дорога / Droga (только в 1-й серии)
  — Повышение / Awans
  — Самый важный день жизни / Najważniejszy dzień życia
  — Директора / Dyrektorzy
  — Ночи и дни / Noce i dnie
  — Солдаты свободы
  — Грезить во сне / Śnić we śnie
  — Предупреждения / Zmiennicy (только в 10-й серии)

Признание 
 1973 — Награда «Комитета в дела радио и телевидение» 1-й степени за радио и телевизионное творчество.
 1977 — Командорский крест Ордена Возрождения Польши.
 1983 — Награда Министра культуры и искусства ПНР.

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки